Кадне́ () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент кантона — Воклюз. Входит в состав округа Апт. Население кантона на 2006 год составляло 16919 человек.				
						
Код INSEE кантона — 84 08. Всего в кантон Кадне входят 9 коммун, из них главной коммуной является Кадне.

Коммуны кантона

См. также 						
 Кантоны департамента Воклюз						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 		

Кантоны департамента Воклюз